Jméno Kazimír II. používalo v historii několik osob:

 Kazimír Bytomský (německy Kasimir II. von Cosel und Beuthen; 1253/57–1312) – spolu s bratrem Boleslavem opolský kníže, samostatně bytomský kníže
 Kazimír II. Lenčický (1262/65–1294) – spolu s bratry kníže břestsko-kujavský a dobřiňský, kníže lenčický a vazal českého krále Václava II.
 Kazimír II. Spravedlivý (1138–1194) – polský kníže-senior vládnoucí v letech 1177 až 1194, kníže sandoměřský, mazovský, kališský a hnězdenský, z rodu Piastovců
 Kazimír II. Těšínský († 1528) – těšínský kníže z rodu slezských Piastovců, označován též jmény Kazik z Fryštátu nebo Kazko z Těšína, princ ve Fryštátě

druhé jméno
 Jan II. Kazimír Vasa (1609–1672) – polský král
 Jindřich Kazimír II. Nasavsko-Dietzský (1657–1696) – říšský kníže Nasavsko-Dietzský

Související články 
 Kazimír – více jmen
 Kazimír I. – více panovníků

Rozcestníky - panovník